El Salitre är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temascaltepec och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. El Salitre ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Salitre är lite bergig. Runt El Salitre är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jesús del Monte,  km nordväst om El Salitre. I omgivningarna runt El Salitre växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Temascaltepec